Walzbach bezeichnet
 Walzbach (Münchberg), Einöde der Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Walzbach, versickernder Oberlauf des Hungerbach (Altmühl), rechter Zufluss der Altmühl bei Dietfurt in Mittelfranken, Stadt Treuchtlingen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern
 Walzbach (Pfinz), am Unterlauf auch Weingartener Bach und dann Lachengraben, rechter Zufluss der Pfinz vor Neuthard, Gemeinde Karlsdorf-Neuthard, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg;  namengebend für die Gemeinde Walzbachtal
 Walzbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbaches (zur Bracht) in Birstein, Main-Kinzig-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Walsbach
 Walzbachtal
 Wälzbach
 Welzbach